Клизма:
 Клизма (инструмент) — медицинский инструмент, приспособление, предназначенное для постановки одноимённой процедуры, для очищения и промывания прямой кишки и толстой кишки либо для введения в прямую или толстую кишку растворов лекарственных веществ;
 Клизма (процедура) — медицинская процедура, заключающаяся во введении воды или иных жидкостей либо растворов лекарственных веществ через задний проход в прямую кишку (с использованием стандартных наконечников для клизм) или непосредственно в толстую кишку (с использованием длинных кишечных трубок или наконечников для глубоких клизм).
 Клизма (также Кулзум) — деревня на северо-востоке Египта в северном конце Суэцкого залива, располагавшаяся на месте современного города Суэц. Известна с III век до н. э..

См. также 
 Клизма и дерьмо — эпизод 808 (№ 119) сериала «South Park», его премьера состоялась 27 октября 2004 года.